Антон Пономарёв:
 Пономарёв, Антон Сергеевич (род. 1984) — российский хоккеист, защитник.
 Пономарёв, Антон Трофимович (1774—1819) — городской голова Перми в 1799—1802 и 1808—1809 гг.
 Пономарёв, Антон Юрьевич (род. 1988) — казахстанский баскетболист, тяжёлый форвард.